Reußenfels ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Reußner von Reußenfels (1673–1703), siebenbürgischer Jurist
 Johann Georg Reußner von Reußenfels († 1748), Hermannstädter Jurist